Destiny (englisch für ‚Schicksal‘, ‚Bestimmung‘, ‚Vorsehung‘) steht für:

 Destiny (ISS-Modul), Modul der Raumstation ISS
 Destiny (The-Jacksons-Album), Album von The Jackson (1978)
 Destiny (Stratovarius-Album), Album von Stratovarius (1998)
 Destiny (No-Angels-Album), Album der No Angels (2007)
 Destiny (Zeitschrift), südafrikanische Frauenzeitschrift
 Destiny (Computerspiel), Videospiel (2014)
 Destiny, maltesische Sängerin, siehe Destiny Chukunyere

Siehe auch:
 Destination